Мятас () — фамилия.

 Мятас, Кевин (род. 1999) — эстонский футболист.
 Мятас, Ристо (род. 1984) — эстонский легкоатлет, метатель копья.